Anabacerthia striaticollis é uma espécie de ave da família Furnariidae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.

Os seus habitats naturais são regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Referências

 

Anabacerthia
Aves descritas em 1840